

Кірхберг — громада в землі Тіроль

Кірхберг — громада, земля Баварія
 Кірхберг — місто, земля Рейнланд-Пфальц
 Кірхберг — місто, земля Саксонія
 Кірхберг-ан-дер-Іллер — громада, земля Баден-Вюртемберг
 Кірхберг-ан-дер-Мур — громада, земля Баден-Вюртемберг
 Кірхберг-ан-дер-Ягст — громада, земля Баден-Вюртемберг
 Кірхберг-ім-Вальд — громада, земля Баварія

Кірхберг — громада в кантоні Берн
 Кірхберг — громада в кантоні Санкт-Галлен